Мерш (комуна) (люксемб. Miersch, фр. Mersch, нім. Mersch) — комуна Люксембургу.
 Мерш (кантон), (Miersch) — кантон в складі округу Люксембург герцогства Люксембург.